Золочевское:

 Золочевское — село, Ширяевский район, Одесская область, Украина.
 Золочевское — село, Старо-Мерчинский поселковый совет, Валковский район, Харьковская область, Украина.
 Золочевское — село, Шаровский сельский совет, Валковский район, Харьковская область, Украина.